Vermilion megye (Illinois)
Vermillion megye (Indiana)
Vermilion megye (Louisiana)